Prince Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Prince Island (Western Australia), ö,

Kanada 

 Prince Island (ö i Kanada), Alberta, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar